

Cinema e televisione 
 La frontera – telenovela messicana del 1967
 La frontera – film del 1991 diretto da Ricardo Larraín

Editoria 
 La Frontera – periodico statunitense

Geografia 
 La Frontera – regione storica del Cile
 La Frontera – comune spagnolo nella provincia di Cuenca, Castiglia-La Mancia
 La Frontera – comune spagnolo nella provincia di Santa Cruz de Tenerife, Isole Canarie
 Arcos de la Frontera – comune spagnolo nella provincia di Cadice, Andalusia
 Jerez de la Frontera – comune spagnolo nella provincia di Cadice, Andalusia
 Vejer de la Frontera – comune spagnolo nella provincia di Cadice, Andalusia

Musica 
 La Frontera – gruppo musicale rock spagnolo
 La frontera – album del gruppo omonimo del 1985

Pagine correlate 
Frontera